A competição até 66 kg masculino do judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi disputada em 7 de agosto na Arena Carioca 2.

Calendário

Medalhistas

O italiano Fabio Basile foi o campeão olímpico, superando, na final, An Baul (Coreia do Sul). Nas disputas pelo bronze levaram a melhor Rishod Sobirov (Uzbequistão) e Masashi Ebinuma, do Japão.

Resultados 
Estes foram os resultados da competição:

Finais

Repescagem

Classificatórias

Seção A

Seção B

Seção C

Seção D 

66 kg masculino